Бикель — еврейская фамилия.

 Бикель, Александр Мордехай (1924—1974) — американский учёный в области конституционного права, сын Ш. Бикеля.
 Бикель, Лотар (Элиезер, Лейзер, Лазарь) (1902—1951) — немецкий и румынский философ, психолог, учёный-медик, брат Ш. Бикеля.
 Бикель, Питер Джон (род. 1940) — американский учёный в области математической статистики, сын Л. Бикеля.
 Бикель, Теодор (1924—2015) — американский театральный актёр и исполнитель фолк-музыки, кузен Ш. Бикеля.
 Бикель, Шлойме (1896—1969) — румынский и американский еврейский писатель, литературный критик, публицист и редактор, адвокат.